Gonzalez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fernando L. Gonzalez
 Victor H. Gonzalez